Herbart ist der Familienname folgender Personen:

 August Herbart (1851–1936), deutscher Mundartdichter
 Johann Friedrich Herbart (1776–1841), deutscher Philosoph, Psychologe und Pädagoge
 Johann Michael Herbart (1703–1768),  deutscher Pädagoge